Monstercat (eerder bekend als Monstercat Media) is een Canadees EDM platenlabel gevestigd in Vancouver, Brits-Columbia. Monstercat is opgericht in juli 2011 door Mike Darlington. In 2014 bereikte het label de grens van 1 miljoen verkopen terwijl het al zijn muziek ook gratis beschikbaar stelt op diverse platforms. Krewella bracht haar eerste single uit bij Monstercat en ook Pegboard Nerds, Excision en de Nederlandse groepen Atmozfears en Vicetone hebben op dit label uitgegeven.

Weekrooster

Albums

Discografie

Artiestenalbums, ep’s en lp’s

Artiesten
De actieve lijst is gebaseerd op het artiestenrooster te vinden op de site van monstercat. Alle artiesten die wel nummers bij dit platenlabel hebben en die niet op de lijst op de site staan, staan bij inactief.

Actief

Inactief

Noten 

Canadees platenlabel